György Ligeti, Hongaars-Oostenrijks componist
 Lukas Ligeti, Hongaars percussionist en componist, zoon van György